Josep Canal i Roquet (Girona, 1920 – 2013), historiador i arqueòleg català 
 Josep Canal i Viñas (Granollers, 1922 - 2006), futbolista català